Osoby noszące nazwisko Bader:
 Aleksander Bader (1902–1987) – polski inżynier, kolejarz
 Diedrich Bader (ur. 1966) – amerykański aktor i komik
 Douglas Bader (1910–1982) – brytyjski lotnik
 Édouard Bader (1899–1983) – francuski rugbysta
 Ferdinand Bader (ur. 1981) – niemiecki skoczek narciarski
 Ghaleb Bader (ur. 1951) – jordański duchowny katolicki
 Jacek Hugo-Bader (ur. 1957) – polski dziennikarz i reportażysta
 Jochanan Bader (1901–1994) – izraelski polityk
 Karol Bader (1887–1957) – polski prawnik i dyplomata
 Kristina Bader (ur. 1981) – rosyjska bobsleistka
 Leslie Bader (ur. 1963) – amerykańska łyżwiarka szybka
 Menachem Bader (1895–1985) – izraelski polityk
 Monika Bader (ur. 1959) – niemiecka narciarka alpejska
 Paul Bader (1883–1971) – niemiecki wojskowy
 Pepi Bader (ur. 1941) – niemiecki bobsleista
 René Bader (1922–1995) – szwajcarski piłkarz
 Ruth Bader Ginsburg (1933–2020) – amerykańska sędzia
 Ryan Bader (ur. 1983) – amerykański zapaśnik i zawodnik MMA